Vulpe este un nume de familie românesc care se poate referi la:
 Alexandru Vulpe (1931-2016), istoric român
 Anatol Vulpe (1907-1946), pictor român
 Cornel Vulpe (1930-2002), actor român
 Ecaterina Dunăreanu-Vulpe (1901-1994), arheologă română
 Nicodim Vulpe (n. 1956), cleric ortodox moldovean
 Nicolae Vulpe (1876-1951), preot român
 Radu Vulpe (1899-1982), arheolog român
 Ștefan Vulpe (1888-?), învățător român

Nume de familie românești